Stormester er en titel og kan være:

Stormester (orden) – overhovedet for en frimurerorden eller ridderorden.
Stormester (skak) – den højeste mestergrad i skakverdenen.
Stormester (tv-program) - Underholdningsprogram på TV2